Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de La Motte », « régiment de La Mothe » « régiment de La Mothe-Houdancourt » :

Infanterie 
 le Régiment de La Mothe (1585-1590) ;
 le Régiment de La Mothe (ca 1600-1673) ;
 le Régiment de La Mothe (1695-1590) ;
 le régiment de La Mothe-Houdancourt (1633-1647) ;
 le Régiment de La Mothe-Houdancourt (1652-1656) ;
 le Régiment de La Mothe (1667-1673) ;
 le Régiment de La Mothe-Houdancourt (1702-1709) ;
 le Régiment de La Motte (1702-1709) ;
 le Régiment de La Motte (1712-1713).

Cavalerie 
 le régiment de La Mothe-Houdancourt cavalerie.

Homonymie d'unités militaires